Esistono più comuni francesi con questo nome

Servon – Manica
Servon – Senna e Marna